Oststraße steht für:
 Oststraße (Heilbronn)
 Oststraße (Leipzig)

 Route de l'Est, Nebenname der Route nationale 57 (Madagaskar)

 U-Bahnhof Oststraße, Tunnelstation der Düsseldorfer Stadtbahn

Siehe auch:

 Ostweg